Goodyear 400  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 293 varv 400,238 miles (644,121 km) på den 1,366 mile långa ovalbanan Darlington Raceway i Darlington i South Carolina i USA. Loppet har med undantag för åren 1953-1956 samt 2005-2019 körts årligen sedan 1952 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Darlington Raceway, det andra är Cook Out Southern 500.

Tidigare namn 
 Darlington 100 (1952)
 Rebel 300 (1957–1965)
 Rebel 400 (1966–1972)
 Rebel 500 (1973, 1975–1978)
 Rebel 450 (1974)
 CRC Chemicals Rebel 500 (1979–1982)
 TranSouth 500 (1983–1993)
 TranSouth Financial 400 (1994–1999)
 Mall.com 400 (2000)
 Carolina Dodge Dealers 400 (2001−2004)
 The Real Heroes 400 (2020 I)
 Toyota 500 (2020 II)

Vinnare genom tiderna

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1952